Сезон 2012/2013 — 67-й сезон Национальной баскетбольной ассоциации. Регулярный чемпионат стартовал 30 октября 2012 года, когда чемпион сезона 2011/12 «Майами Хит» принимал на домашней арене «Бостон Селтикс». Матч всех звёзд 2013 состоялся 17 февраля 2013 года на площадке «Тойота-центр» (Хьюстон, Техас). Чемпионат завершился 17 апреля 2013 года, серия плей-офф началась 20 апреля.

Сделки

Важнейшие события 
 Команда «Нью-Джерси Нетс» переехала в Бруклин и изменила название на «Бруклин Нетс», таким образом вернувшись в город, который и представляла, когда впервые попала в НБА из АБА в 1976 году. Домашней площадкой стал «Барклайс-центр». В первой игре «Нетс» должны были встречаться 1 ноября 2012 года с «Нью-Йорк Никс». Из-за урагана Сэнди игра с «Никс» была перенесена, и команда из Бруклина открыла свою новую арену 3 ноября в матче против «Торонто Рэпторс».
 Команда «Майами Хит» как чемпион сезона 2011/12 годов сыграла матч открытия с «Бостон Селтикс» 30 октября 2012 года на домашней «Американ Эйрлайнс-арена».
 Изменились правила для голосования болельщиков, выбирающих участников матча всех звёзд НБА. Позиция центровой исчезла из листа голосования. Болельщики будут выбирать двух игроков задней линии и трёх игроков передней линии.
 Перед началом регулярного сезона состоялся один из самых крупных переходов в НБА: «Орландо Мэджик» продали Дуайта Ховарда в «Лос-Анджелес Лейкерс». В свою очередь «Лейкерс» отправили Эндрю Байнама в «Филадельфию», которая в свою очередь отдала Андре Игудалу в «Денвер Наггетс».
 1 ноября 2012 года домашняя арена «Сакраменто Кингз» была переименована и стала называться «Слип Трейн-арена» в связи с банкротством обслуживающей компании.
 30 ноября 2012 года команда «Сан-Антонио Спёрс» была оштрафована на сумму $250 000 за то, что в центральном матче против «Майами Хит», который показывался по национальному телевидению, отдых получили ключевые игроки Тим Данкан, Тони Паркер и Ману Жинобили. Официально штраф был наложен за «нарушение интересов Лиги и фанатов».
 5 декабря 2012 года Коби Брайант стал пятым игроком за всю историю (после Карима Абдул-Джаббара, Карла Мэлоуна, Майкла Джордана и Уилта Чемберлена) и четвертым в истории «Лейкерс» (после Чемберлена, Абдул-Джаббара и Мэлоуна), который набрал 30 000 очков в карьере. Достижение было отмечено в матче против «Нью-Орлеан Хорнетс», в котором игрок набрал 29 очков, а команда выиграла со счётом 103:87. Его партнер по команде Метта Уорлд Пис стал шестым игроком НБА (после Гэри Пэйтона, Реджи Миллера, Джейсона Кидда, Пола Пирса и самого Брайанта), который бы набрал следующие показатели: 12 000 очков, 4000 подборов, 1,500 перехватов и забросил 1000 трёхочковых.
 21 декабря 2012 года «Денвер Наггетс» установил антирекорд по количеству не забитых трёхочковых (0-22), а команда проиграла «Портленду» со счётом 101:93. До этой игры худший показатель в Лиге был у «Портленда» (0-20), а антирекорд продержался всего неделю.
 8 января 2013 года Стив Нэш стал пятым в истории игроком, который достиг показателя в 10 000 результативных передач за карьеру.
 12 января 2013 года команда «Финикс Санз» стала четвертой в НБА (всего 10), которая достигла 2000 побед в регулярном чемпионате (быстрее неё этого уровня достигли лишь «Миннеаполис/Лос-Анджелес Лейкерс», «Бостон Селтикс» и «Сиракьюз Нэйшнлз/Филадельфия Севенти Сиксерс»). Победа была одержана на выезде над «Чикаго Буллз» с счётом 97:81.
 16 января 2013 года Леброн Джеймс стал самым молодым игроком, достигшим уровня в 20 000 очков за карьеру, в этой же игре он отдал 5000-ю результативную передачу.
 27 января Дирк Новицки в матче против «Финикс Санз», в котором его команда одержала победу со счётом 100:95 обогнал в списке лучших бомбардиров за всю историю Аллена Айверсона. В этот же игровой день Шон Мэрион сыграл 1000 матч в карьере против команды, которая выбрала его на драфте.

Изменения в тренерских штабах

Предсезонка 
 30 апреля «Шарлотт Бобкэтс» объявили о расторжении контракта с Полом Сайласом. 20 июня команда озвучила Майка Данлапа в качестве главного тренера «Бобкэтс».
 21 мая из «Орландо Мэджик» был уволен Стэн ван Ганди. На его место 28 июля пришёл Жак Вон.
 8 августа «Портленд Трэйл Блэйзерс» в качестве главного тренера представил Терри Скоттса, Калеб Каналес вновь стал помощником главного тренера.

В сезоне 
 9 ноября главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Майк Браун был уволен после неудачного старта сезона (команда одержала лишь одну победу при четырёх поражениях), а на его место пришёл исполняющий обязанности главного тренера Берни Бикерстафф. Данная отставка стала одной из самых ранних в регулярном чемпионате за всю историю НБА. 2 ноября «Лейкерс» объявили о назначении Майка Д’Антони вместо Бикерстаффа.
 27 декабря «Бруклин Нетс» уволили Эвери Джонсона после 10 проигрышей в 13 матчах декабря. Временным исполняющим обязанности главного тренера стал помощник Джонсона Пи Джей Карлесимо.

Предсезонка 
Предсезонная подготовка клубов к регулярному чемпионату проходила с 5 по 26 октября 2012 года. NBA Europe Live 2012 прошёл с 5-7 и 9 октября, в нем приняли участие «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс». Клубы Европы представляли «Фенербахче-Улкер», «Альба», «Олимпия Милан» и «Барселона». 11 октября 2012 года в рамках шестого выставочного турнира NBA China Games в Пекине действующий чемпион НБА «Майами Хит» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс». Вторая игра между этими командами прошла в Шанхае 14 октября. 7 октября в рамках турнира NBA Mexico Games 2012 сыграли «Нью-Орлеан Хорнетс» и «Орландо Мэджик». Последним предсезонным турниром стал NBA Canada Series, прошедший в Монреале 19 октября и Виннипеге 24 октября. В первом матче турнира встречались «Торонто Рэпторс» и «Нью-Йорк Никс», во втором — «Миннесота Тимбервулвз» и «Детройт Пистонс».

Регулярный чемпионат 
Регулярный чемпионат стартовал 30 октября 2012 года, когда чемпион сезона 2011/12 «Майами Хит» принимал на домашней арене «Бостон». Победили хозяева площадки со счётом 120:107. Впервые с 2008 года ни одного матча не пришлось на День Благодарения. Рождественская серия игр включала в себя матчи (гости указаны первыми) «Бостон Селтикс» против «Бруклин Нетс», «Нью-Йорк Никс» против «Лос-Анджелес Лейкерс» «Оклахома-Сити Тандер» против «Майами Хит», «Хьюстон Рокетс» против «Чикаго Буллз» и «Денвер Наггетс» против «Лос-Анджелес Клипперс». Достаточно редким в розыгрыше стал факт, что «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе в один день принимал два матча.

Также игра регулярного сезона 17 января 2013 года между «Детройт Пистонс» и «Нью-Йорк Никс» проходила на Лондонской арене O2 в Великобритании. «Никс» одержали победу со счётом 102:87.

Положение команд

По дивизионам 

Восточная конференция

Западная конференция

По конференциям

Лидеры по статистическим показателям

Личная статистика

Лучшие показатели в одной игре

Плей-офф 

Серия игр пост-сезона НБА начались 20 апреля, а закончится финалами в начале июня. С первого раунда и до финала НБА серии проводятся по схеме 2-2-1-1-1 до 4-х побед.

Матч всех звёзд 

Матч всех звёзд состоялся 18 февраля 2013 года в Хьюстоне. По итогам голосования были определены игроки Запада и Востока. Впервые на площадку в матче всех звёзд вышли Джеймс Харден, Джоаким Ноа, Джру Холидей, Тайсон Чендлер, Кайри Ирвинг и Пол Джордж. Команда Западной конференции одержала победу над командой Восточной конференции со счётом 143—138. Титул самого ценного игрока матча получил Крис Пол.

Составы команд 
 Восток 
 Стартовая пятёрка: Рэджон Рондо («Бостон Селтикс»), Дуэйн Уэйд («Майами Хит»), Леброн Джеймс («Майами Хит»), Кармело Энтони («Нью-Йорк Никс») и Кевин Гарнетт («Бостон Селтикс»).
 Запасные: Кайри Ирвинг («Кливленд Кавальерс»), Джру Холидей («Филадельфия Севенти Сиксерс»), Пол Джордж («Индиана Пэйсерс»), Луол Денг («Чикаго Буллз»), Джоаким Ноа («Чикаго Буллз»), Тайсон Чендлер («Нью-Йорк Никс»), Крис Бош («Майами Хит»)

 Запад 
 Стартовая пятёрка: Коби Брайант («Лос-Анджелес Лейкерс»), Крис Пол («Лос-Анджелес Клипперс»), Кевин Дюрант («Оклахома-Сити Тандер»), Блэйк Гриффин («Лос-Анджелес Клипперс») и Дуайт Ховард («Лос-Анджелес Лейкерс»).
 Запасные: Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»), Рассел Уэстбрук («Оклахома-Сити Тандер») и Тони Паркер («Сан-Антонио Спёрс»), Дэвид Ли («Голден Стэйт Уорриорз»), Тим Данкан («Сан-Антонио Спёрс»), Зак Рэндольф («Мемфис Гриззлис») и Ламаркус Олдридж («Портленд Трэйл Блэйзерс»).

Главным тренером звёзд Западной конференции был выбран наставник «Сан-Антонио Спёрс» Грегг Попович. Команду Восточной конференции впервые в своей карьере возглавил главный тренер «Майами Хит» Эрик Сполстра.

Награды

Награды по итогам сезона 
 Самый ценный игрок: Леброн Джеймс (Майами Хит)
 Самый ценный игрок финала:Леброн Джеймс (Майами Хит)
 Новичок года: Дамиан Лиллард (Портленд Трэйл Блэйзерс)
 Оборонительный игрок года: Марк Газоль (Мемфис Гриззлис)
 Шестой игрок года: Джей Ар Смит (Нью-Йорк Никс)
 Самый прогрессирующий игрок: Пол Джордж (Индиана Пэйсерс)
 Тренер года: Джордж Карл (Денвер Наггетс)
 Менеджер года: Масаи Уджири, (Денвер Наггетс)
 Приз за спортивное поведение: Джейсон Кидд (Нью-Йорк Никс)
 Приз имени Дж. Уолтера Кеннеди: Кеннет Фарид (Денвер Наггетс)

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Леброн Джеймс
 Ф Кевин Дюрант
 Ц Тим Данкан
 З Коби Брайант
 З Крис Пол

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Кармело Энтони
 Ф Блэйк Гриффин
 Ц Марк Газоль
 З Тони Паркер
 З Рассел Уэстбрук

 Третья сборная всех звёзд:
 Ф Пол Джордж
 Ф Дэвид Ли
 Ц Дуайт Ховард
 З Джеймс Харден
 З Дуэйн Уэйд

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Ф Леброн Джеймс
 Ф Серж Ибака
 Ц Тайсон Чендлер 
 Ц Джоаким Ноа 
 З Крис Пол
 З Тони Аллен

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Ф Пол Джордж
 Ф Тим Данкан
 Ц Марк Газоль
 З Эйвери Брэдли
 З Майк Конли

В первой сборной всех звёзд сборной шесть игроков, так как Ноа и Чендлер набрали одинаковое количество баллов в опросе главных тренеров НБА

 Первая сборная новичков:
 З Дамиан Лиллард
 З Брэдли Бил
 Ф/Ц Энтони Дэвис
 З Дион Уэйтерс
 Ф Харрисон Барнс

 Вторая сборная новичков:
 Ц Андре Драммонд
 Ц Йонас Валанчюнас
 Ф Майкл Кидд-Гилкрист
 З/Ф Кайл Синглер
 Ц Тайлер Зеллер

Игроки недели 
Ниже представлены лучшие игроки по итогам игровой недели регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции

Игроки месяца 
Ниже представлены лучшие игроки по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции

Новички месяца 
Ниже представлены лучшие новички по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции

Тренеры месяца 
Ниже представлены лучшие тренеры по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции

Примечания

Ссылки 
 
 2012–13 NBA season schedule at ESPN
 2012–13 NBA Season Summary at Basketball-Reference.com

НБА по сезонам
НБА в сезоне 2012/2013